Juan Silva, el nombre puede pertenecer a:

Juan Silva (1989), futbolista chileno.
Juan Ignacio Silva (1981), futbolista uruguayo.
Juan José Silva (1835-1918), fue un médico, abogado y político argentino.
Juan Silva Villegas (1967), docente y político peruano.
Juan Silva Pinto (1898-1991), político chileno.
Juan Silva Meza (1944) jurista mexicano.